Le maire de Victoria est le chef de l'exécutif de la ville de Victoria en Colombie-Britannique au Canada.

Histoire 
La fonction est créée en 1862 quand Victoria est érigée en municipalité. Depuis cette date, 53 personnes ont occupé la fonction dont 3 femmes.

Liens externes 
 

Victoria